Варга:
 Варга, Имре (1945—2011) — венгерский дзюдоист.
 Варга, Имре (1923—2019) — венгерский скульптор, художник, дизайнер и график.